Mitridate di Partia è il nome con cui sono conosciuti quattro sovrani dell'impero partico:
Mitridate I di Partia;
Mitridate II di Partia;
Mitridate III di Partia;
Mitridate IV di Partia.

Pagine correlate 
 Mitridate